Sultane steht für:

 La Sultane (1935), französisches U-Boot der Argonaute-Klasse
 Sultane (1952), französisches U-Boot, siehe HMS Statesman (P246)
 Sultane (Feige), eine Feigensorte